

De Spelerij - Uitvinderij, een attractiepark in Dieren

De Spelerij, een Vlaams theatergezelschap